Kána (znanstveno ime Lawsonia inermis) je cvetnica suhega tropskega in subtropskega območja, ki so jo od davnin uporabljali za pridobivanje barvila (listi). Ima tudi zdravilne učinke

Viri in opombe

Krvenkovke
Arabske besede in besedne zveze